Люк Бесо̀н () е френски кинорежисьор, сценарист и продуцент, носител на награда на БАФТА и „Сезар“, номиниран е за награда „Хюго“.

Биография 
Роден е на 18 март 1959 г. в Париж, Франция.

Кариера 
Сред най-популярните му филми са „Петият елемент“, „Такси“, „Леон“, „Никита“, „Жана д'Арк“ и „Уасаби“. Един от сценаристите е на филмите „Бандитки“, „Колумбиана и „Люси“.

Филмография

Бележки

Външни препратки 
 
 

Френски режисьори
Парижани
Носители на награда BAFTA
Носители на награда Сезар